Жорж Рено́ (; 8 января 1893, Нанси — 28 июля 1975) — французский шахматист.

Чемпион Франции 1923 года. 

В составе сборной Франции участник 1-й шахматной олимпиады (1927) в Лондоне и 1-й неофициальной шахматной олимпиады (1924) в Париже.

Спортивные результаты

Книги 
 «Le problème d'échecs» (1924) – (в соавторстве с Alain Campbell White)
 «Les échecs» (1945) (в соавторстве с В. Каном)
 «L'art de faire mat» (1947)
 «Les six candidats au championnat du monde» (1948) 
 «La partie espagnole» (1949)
 «Les échecs dans la monde 1951» (1952)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выступления Жоржа Рено на шахматных олимпиадах
 Выступления Жоржа Рено на неофициальных шахматных олимпиадах

Шахматисты Франции